«Глубокое синее море» ():
 «Глубокое синее море» — пьеса Теренса Реттигена (1952 год).
 «Глубокое синее море» — британский фильм Джулиана Эми 1954 года.
 «Глубокое синее море» — британский фильм Анатоля Литвака 1955 года.
 «Глубокое синее море» — драма Теренса Дэвиса 2011 года.
 
 «Глубокое синее море» — научно-фантастический триллер Ренни Харлина 1999 года.
 «Глубокое синее море 2» — фильм Дэрина Скотта 2018 года.
 «Глубокое синее море 3» — фильм Джона Пога 2020 года.